Баня-Лука () — один из 6 регионов в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину.

География 
Регион Баня-Лука расположен на севере страны и является самым населённым из регионов и больших по площади. Административным центром региона является город Баня-Лука. 

Состоит из 15 (21) общин ():

Община Баня-Лука () —  г. Баня-Лука,
Община Кнежево —  г. Кнежево,
Община Котор-Варош —  г. Котор-Варош,
Община Лакташи —  г. Лакташи,
Община Прнявор —  г. Прнявор (),
Община Челинац —  г. Челинац,
Община Градишка —  г. Градишка — входит в субрегион () Градишка,
Община Србац —  г. Србац — входит в субрегион Градишка,
Община Мрконич-Град —  г. Мрконич-Град () —  входит в субрегион Мрконьич-Град,
Община Петровац —  с. Дринич —  входит в субрегион Мрконич-Град,
Община Рибник —  с. Горни-Рибник —  входит в субрегион Мрконич-Град,
Община Источни-Дрвар (Восточный Дрвар) —  с. Потоци —  входит в субрегион Мрконич-Град,
Община Купрес —  с. Ново-Село —  входит в субрегион Мрконич-Град, 
Община Шипово —  г. Шипово —  входит в субрегион Мрконич-Град.
Община Езеро — с. Езеро (). 

В состав региона ранее включались все 6 общин мезорегиона Приедор ():
Община Козарска-Дубица, 
Община Костайница,
Община Крупа-на-Уни, 
Община Нови-Град,
Община Оштра-Лука,
Община Приедор.

Население

Примечания 

Регионы Республики Сербской